Bajo (Kedungtuban)
 Bajo (Soromandi)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing